Гвардиола () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гвардиола, Гедеон (род. 1984) — испанский гандболист.
 Гвардиола, Сальвадор (род. 1988) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Гвардиола, Пеп (род. 1971) — испанский футболист и футбольный тренер.
  (род. 1991) — испанский футболист.

См. также 
 Гвардиола-де-Берга
 Сан-Сальвадор-де-Гвардиола